Фрамицетин (Framycetin, торговое наименование: «Изофра») — бактерицидный антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения. Также известен как  Neomycin B. Концентрация фрамицетина, достигаемая при местном применении, обеспечивает его бактерицидную активность в отношении возбудителей инфекций верхних отделов респираторного тракта.

Фармакологическое действие 
Активен в отношении грамположительных микроорганизмов:
Staphylococcus spp. (устойчивых к пенициллинам и некоторым другим антибиотикам),
грамотрицательных микроорганизмов:
Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus spp.

К препарату устойчивы: Streptococcus pneumoniae, анаэробные микроорганизмы.

 Применение 
Показания
В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в том числе: ринитах, ринофарингитах, синуситах (при отсутствии повреждений перегородок).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов. Беременность и период грудного вскармливания.

Препарат не следует применять для промывания придаточных пазух носа.

Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции. Суперинфекция (при использовании более 10 дней).

 Способ применения и дозы 
Спрей — интраназально. Взрослым: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 4—6 раз в сутки.
Детям: по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки.

Капли — интраназально''. Закапывают по 1—2 капли 4—6 раз в сутки в каждый носовой ход с интервалом 2—3 ч.

Длительность лечения — не более 7 дней. Следует помнить, что при лечении возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов.

Передозировка
В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственное взаимодействие
Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Внешние ссылки 
 Инструкция по медицинскому применению препарата Изофра
 Описание препарата Изофра
 Группа аминогликозидов 

Аминогликозиды
Лекарственные средства по алфавиту